CPD son unas siglas que pueden referirse a:

 Carné de paso y aduanas, documento aduanero también conocido por su acrónimo en francés, Carnet de Passages en Douane (CPD)
 Centro de procesamiento de datos, ubicación de los recursos necesarios para el procesamiento de información de una organización.
 Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, asociación chilena de informadores deportivos.
 

Siglas